Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Ecuador Open Quito 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o úvodní ročník obnovené quitské události, když se již ve stejném městě hrál mužský turnaj v letech 1979–1982.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená německá dvojice Gero Kretschmer a Alexander Satschko, jejíž členové ve finále zdolali dominikánsko-brazilský pár VVíctor Estrella Burgos a João Souza, hrající z pozice náhradníků, po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–6. Oba němečtí šampioni vybojovali na okruhu ATP Tour premiérové tituly. Každý z vítězů si do žebříčku ATP připsal 250 bodů.

Nasazení párů 
  Treat Conrad Huey /  Scott Lipsky (semifinále)
  Feliciano López /  Oliver Marach (semifinále)
  Johan Brunström /  Nicholas Monroe (1. kolo)
  Marcelo Demoliner /  Austin Krajicek (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ecuador Open Quito